Niemcy:
 Triesdorf – dzielnica Merkendorfu
 Triesdorf – dzielnica gminy Weidenbach w kraju związkowym bawaria, w powiecie Ansbach
 Triesdorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach